Cieneguillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cieneguillas, Tamaulipas, Tula, 
 Cieneguillas, Guerrero, Buenavista de Cuéllar, 
 Cieneguillas, Ocampo, 
 Cieneguillas, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar